Niloxè (Niloxenus, Nilóxenos ) fou un savi egipci del .

Era nadiu de Naucratis, ciutat grega d'Egipte, però no és segur que fos grec, i és esmentat per Plutarc (Sept. Sap. Conv. 2) que diu que era considerat un gran savi i que va viure en temps del legislador atenenc Soló.

Persones de l'antic Egipte